Diemino () – nazwa toponimów Rosji

m.in.:
 Diemino – wieś w obwodzie kurgańskim
 Diemino – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Diemino – wieś w Udmurcji

Zobacz też 
 Diemienino – wieś w rejonie chomutowskim obwodu kurskiego

Strony ujednoznaczniające